Quelque part est une chanson de Sheryfa Luna (2007).
 Quelque part est une chanson de Kenza Farah (2012).